

Села 
 Надія — Дніпропетровська область, Криворізький район, Лозуватська сільська громада
 Надія — Дніпропетровська область, Криворізький район, Широківська селищна громада (в минулому — Широківський район)